Mundy ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Epting Mundy, Jr. (1935–2014), US-amerikanischer General, 30. Commandant of the Marine Corps
 Edward Mundy (1794–1851), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Frank Mundy (1918–2009), US-amerikanischer Autorennfahrer
Godfrey Charles Mundy  (1804 – 1860), Offizier der britischen Armee, stellvertretender Generaladjutant der australischen Streitkräfte
 Jaromír von Mundy (1822–1894), Mediziner und Gründungsmitglied der "Wiener Freiwillige Rettungsgesellschaft"
 Jimmy Mundy (1907–1983), US-amerikanischer Jazz-Saxophonist
 Johann von Mundy (1798–1872), österreichischer Textilunternehmer
 John Mundy (um 1555–1630), englischer Komponist
 John M. Mundy (* 1952), kanadischer Diplomat
 Liza Mundy (* 1960), US-amerikanische Journalistin und Sachbuchautorin
 Meg Mundy (1915–2016), US-amerikanische Schauspielerin
 Talbot Mundy (1879–1940), englisch-US-amerikanischer Abenteurer, Autor und Theosoph
 Wilhelm von Mundy (1742–1805), österreichischer Unternehmer

Mundy ist der Name folgender Personen:
 Mundy (Sänger) (* 1975), irischer Singer-Songwriter

Siehe auch: 
 Ihr Auftritt, Al Mundy, US-amerikanische Fernsehserie
 Mundi